Trampolin kan syfta på:

 Trampolin (sport) – en sport inom gymnastik
 Trampolin – ett elastiskt material och/eller fjädring som tillåter användaren att få en hög höjd i sina hopp, se studsmatta
 Trampolin – en fjädrande bräda som används för simhopp, se svikt
 Trampett – ett av de tre redskapen som tävlas i truppgymnastik